Isso ist
 ein anderes Wort für Zustimmung oder Bekräftigung, drittplatziertes Wort bei der Rangliste zum Jugendwort des Jahres 2016 in Deutschland
 ein Lied von Mateo Jasik aus dem Jahr 2014
 eine Gemeinde in der Provinz Bergamo in der italienischen Region Lombardei, siehe Isso (Lombardei)